Termenul de Teritoriu (din latină, territorium, eventual din franceză, territoire), zonă sau areal se poate referi la:
 O suprafață definită sau delimitată care include porțiuni de teren sau apă, considerată de obicei ca fiind în posesia unui animal, a unei persoane, a unei organizații sau instituții.
 Întindere de pământ delimitată prin granițele unui stat sau ale unei unități administrative și supusă suveranității statului respectiv,
 În biologie, un organism care apără o zonă de intruziuni ( de obicei de către membri ai aceleiași specii) este denumit organism "teritorial".
 În politică, un teritoriu este o porțiune ce cade în jurisdicția unei autorități guvernamentale. Un teritoriu poate cuprinde orice suprafață geografică, ce cade în jurisdicția unei autorități, cu sau fără sub-diviziuni politico-administrative. 
 În urbanism și în planificarea teritoriului, este spațiul geografic referitor la zone urbanizate, agricole sau naturale, asupra cărora se efectuează proiectarea, reglementarea și dezvoltarea ambientului construit. Marea sfidare a planificării teritoriului este, în prezent, salvarea suprafețelor agricole de invazia asfaltului și betonului, impulsionat de diverse cerințe economice, invazie care, având în vedere că producția agricolă nu mai crește în ritmul anilor șaizeci și șaptezeci, ar putea duce la compromiterea în viitor a aprovizionării cu alimente.
 În psihologie, cei care studiază mediul, studiază și comportamentul teritoriului, pentru a înțelege mecanismele de apărare a teritoriului însuși de către organismele care se găsesc pe acesta.

A se vedea și 

 Imperiu
 Marcă
 Pământ,
 Provincie,
 Regat, 
 Regiune, 
 Ținut.

Referințe

Legături externe 

 Territorium -- WikTionary